Niemcy:
 Zehlendorf – dzielnica Berlina
 Zehlendorf – dawny okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie
 Zehlendorf – dzielnica Oranienburga
 Zehlendorf – dzielnica gminy Kuhs w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Inne:
 Zehelendorf – statek
 Hertha 03 Zehlendorf – niemiecki klub piłkarski

Zobacz też:
 Steglitz-Zehlendorf